Противник:
 Противник — военный термин, который используется для обозначения противостоящего в военных действиях государства или союза государств и его сил.
 «Противник» — фильм-драма, 1971 года, индийского режиссёра Сатьяджита Рея.
 «Противник-ГЕ» — российская мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона волн с фазированной антенной решёткой.

См. также 
 Антагонист
 Враг
 Соперник
 Таинственный противник — детективный роман Агаты Кристи.